Sven Lindman kan syfta på:
En svensk fotbollsspelare, se Sven Lindman (fotbollsspelare)
En finlandssvensk professor, se Sven Lindman (professor)